Jesús Angulo (ur. 1997) – meksykański piłkarz
 Jesús Angulo (ur. 1998) – meksykański piłkarz